

Origines 

On retrouve les origines de cette famille au , dans la commune de Lablachère en Ardèche. Louis de Montravel fait remonter leur présence au , mais ne leur reconnaît aucun quartier de noblesse. Jean Dussargues (1620-1686) ayant épousé Marie Refeyton est à l'origine de la branche la plus connue.

Situation au 

Jean-Louis Dussargues (1723-1778) rachète avec son père Julien en 1764 à la famille de Ginestoux le château et les terres de Vernon et en 1788 à la comtesse de Marsan pour le montant de 66000 livres, la seigneurie de Vernon et les terres du Bas-Balbiac. Il épouse Catherine d'Allamel de Bournet.

Il est le fils de Julien Dussargues (1691-1766), fermier général du duché de Joyeuse.

Louis-Julien Dussargues de Vernon, exécuté à Lyon comme émigré en 1797. Garde du corps de Louis XVI.
Son frère, Louis-Auguste Dussargues de Vernon revendra ces biens en 1816. Le fils de ce dernier, Charles Victor Auguste, propriétaire du domaine du Colombier, épousera Marianne Marie Laure Chabalier, petite-fille de Joseph Marie Chabalier, capitaine royaliste et compagnon de Louis-Auguste Dussargues aux camps de Jalès.

Jean Dussargues de Planzolles, maire progressiste de Joyeuse est le frère de Louis-Auguste.

Un autre frère aurait été médecin, décédé pendant la campagne de Russie.

Références

Articles connexes 
 Armorial des familles du Vivarais

Ardèche